Web-radiomodtager har flere betydninger:
 Web-radiomodtager (internetradio) – software eller hardware som kan modtage digitale radiostationer.
 Web fjernstyret radiomodtager